Frode Løberg – ex biatleta norvegese
 Knut Arild Løberg – allenatore di calcio ed ex calciatore norvegese
 Ole Løberg – sacerdote norvegese
 Sverre Løberg – politico norvegese